Пем Шрайвер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Перша сіяна Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Лорі Макніл з рахунком 6–7, 6–3, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (фінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1989 Draw 

1989
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд